Chapuy ist der Familienname folgender Personen:

 Marguerite Chapuy (um 1850–nach 1876), französische Opernsängerin (Sopran)
 Nicolas-Marie-Joseph Chapuy (1790–1858), französischer Offizier, Architekt und Maler